

Persone
 Billy Connolly, pseudonimo di William Connelly – attore, comico e musicista scozzese
 Cyril Connolly – critico letterario e scrittore inglese
 Dan Connolly – giocatore di football americano statunitense
 David Connolly – calciatore irlandese
 Harold Connolly – atleta statunitense
 James Connolly – sindacalista e rivoluzionario irlandese
 James Connolly – atleta, giornalista e autore letterario statunitense
 John Connolly – religioso e vescovo cattolico irlandese
 John Connolly – scrittore
 John Connolly – musicista statunitense
 John Connolly – ex rugbista ed allenatore di rugby australiano
 Kevin Connolly – attore e regista statunitense
 Kevin Miguel Connolly – doppiatore statunitense
 Kristen Connolly – attrice statunitense
 Lillie Connolly – personaggio dei fumetti di Dylan Dog
 Mark Connolly – calciatore irlandese
 Matthew Connolly – calciatore inglese
 Maureen Connolly – tennista statunitense
 Olga Connolly – atleta cecoslovacca naturalizzata statunitense
 Paul Connolly – calciatore inglese
 Peter Connolly – storico, illustratore e modellista inglese
 Walter Connolly – attore statunitense
 William E. Connolly – politologo e accademico statunitense

Altro
 Colonna Connolly – divisione di soldati irlandesi nella guerra Civile Spagnola
 Maureen Connolly Memorial Dallas 1973 – torneo di tennis
 Pelle Connolly – tipo di pellame
 Stazione di Dublino Connolly – stazione ferroviaria di Dublino
 142758 Connolly – asteroide della fascia principale